American Basketball Association, lliga professional de basquetbol dels Estats Units d'Amèrica.
 Associació de Bancs Andorrans, associació del Principat d'Andorra.